Группу C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Испании, Литвы, Мальты, России, Северной Ирландии и Словакии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы C

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

7 мячей

  Абель Руис

6 мячей

  Серхио Гомес

  Матей Труса

4 мяча

  Брайан Хиль

  Гамид Агаларов

3 мяча

  Юлен Лобете
  Роберт Наварро

  Ереми Пино
  Константин Тюкавин

  Адриан Капралик

2 мяча

  Уго Гильямон
  Хуан Миранда
  Фер Ниньо
  Родри

  Ману Санчес
  Айртон Аттард
  Маттиа Весельи
  Андреа Заммит

  Элфи Маккалмонт
  Ян Бернат
  Патрик Илько
  Якуб Кадак

1 мяч

  Алекс Баэна
  Виктор Гомес
  Родриго Рикельме
  Беньят Туррьентес
  Алехандро Франсес
  Дейвидас Довидайтис
  Артур Должников
  Томас Калинаускас
  Титас Милашюс
  Фаустас Степонавичюс

  Артемиюс Тутышкинас
  Маркус Грима
  Джозеф Заммит
  Джейми Сикссимт
  Джейк Энгерер
  Кирилл Боженов
  Кирилл Кравцов
  Данила Прохин
  Тимур Сулейманов
  Даниил Хлусевич

  Итан Галбрейт
  Карл Джонстон
  Крис Конн
  Патрик Лейн
  Пол О’Нил
  Дейл Тейлор
  Филип Лихий
  Себастиан Небила
  Петер Покорный

Автоголы

  Каролис Узела (в домашнем матче с Россией)

  Кристиан Гаучи (в домашнем матче с Литвой)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023